Kordelia (księżyc)
 Kordula
 (2758) Cordelia